Льгота-у-Олешнице (, бывш. ) — муниципалитет на юге Чешской Республики, в Южноморавском крае. Входит в состав района Бланско.
Один из .

География 
Расположен в северо-западной части района, в 20 км к западу от города Босковице, в 27 км к северо-западу от Бланско и в 42 км к северо-западу от Брно.
Граничит с муниципалитетом Крштенов (с востока) и городом Олешнице (с северо-востока), а также с муниципалитетами Ровечне (с северо-запада), Вестин (с запада) и Просетин (с юга) района Ждяр-над-Сазавоу.
Соединён автобусным сообщением с Босковице.

История 
Впервые упоминается в 1349 году как Льготка, а в 1398 году она обозначена опустевшей.

В 1590—1848 годах была частью имения Кунштат. Имеется капелла св. Троицы 1887 года постройки.

Изменение административного подчинения 
 1850 год — Австрийская империя, Моравия, край Брно, политический район Босковице, судебный район Кунштат;
 1855 год — Австрийская империя, Моравия, край Брно, судебный район Кунштат;
 1868 год — Австро-Венгрия, Цислейтания, Моравия, политический район Босковице, судебный район Кунштат;
 1920 год — Чехословацкая Республика, , политический район Босковице, судебный район Кунштат;
 1928 год — Чехословацкая Республика, Моравскосилезская земля, политический район Босковице, судебный район Кунштат;
 1939 год — Протекторат Богемии и Моравии, Моравия, область Проснитц, политический район Босковитц, судебный район Кунштат;
 1945 год — Чехословацкая Республика, Моравскосилезская земля, административный район Босковице, судебный район Кунштат;
 1949 год — Чехословацкая республика, Брненский край, район Бистршице-над-Пернштейнем;
 1960 год — ЧССР, Южноморавский край, район Бланско;
 2003 год — Чехия, Южноморавский край, район Бланско, ОРП Босковице.

Население 

По переписи 2011 года в деревне проживало 37 человек (из них 14 чехов и 10 моравов, в 2001 году — 73% чехов и 27% моравов), из них 19 мужчин и 18 женщин (средний возраст — 47,2 года).
Из 34 человек старше 14 лет 11 имели базовое (в том числе неоконченное) образование, 20 — среднее, включая учеников (из них 8 — с аттестатом зрелости), 2 — высшее (1 бакалавр и 1 магистр).

Из 37 человек 15 были экономически активны (в том числе 3 безработных), 22 — неактивны (13 неработающих пенсионеров, 3 иждивенца и 6 учащихся).
Из 12 работающих 1 работал в сельском хозяйстве, 4 — в промышленности, 1 — в строительстве, 1 — в торговле и авторемонте, 1 — в информатике и связи, по одному — в образовании и в здравоохранении.

Галерея

Примечания 



Населённые пункты Южноморавского края